Parsons Boulevard (New York) - straat in New York
 Parsons Boulevard (Queens Boulevard Line) - metrostation aan bovenstaande straat